Шарль де Ке́теларе (; родился 10 марта 2001, Брюгге) — бельгийский футболист, полузащитник итальянского клуба «Милан» и национальной сборной Бельгии.

Клубная карьера 
Уроженец Брюгге, Шарль начал футбольную карьеру в академии одноимённого клуба.

25 сентября 2019 года дебютировал в основном составе «Брюгге» в матче шестого раунда Кубка Бельгии против «Франкс Борайнс». 22 октября 2019 года дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА, выйдя в стартовом составе в матче против «Пари Сен-Жермен». 22 ноября 2019 года дебютировал в матче высшего дивизиона чемпионата Бельгии против клуба «Остенде», выйдя на замену Хансу Ванакену на 76-й минуте.

2 августа 2022 года перешёл в итальянский клуб «Милан», подписав контракт до июня 2027 года.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Бельгии до 16, до 17, до 19 лет и до 21 года.

11 ноября 2020 года дебютировал за главную сборную Бельгии в товарищеском матче против сборной Швейцарии.

Достижения 
 «Брюгге»
 Чемпион Бельгии (3): 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Милан»
 Профиль футболиста на сайте Belgianfootball.be

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Милан»